Э́рика Па́кер (), в девичестве — Ба́кстер (; 1977, , Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская певица, автор песен и фотомодель.

Биография 
Эрика Бакстер родилась в 1977 году в  (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Эрика окончила частную школу для девочек «Abbotsleigh».

Эрика начала свою музыкальную карьеру в 2000 году. В 2006 году Бакстер подписала контракт с «SonyBMG Music Australia» на запись двух музыкальных альбомов.

С 20 июня 2007 года Эрика замужем за бизнесменом  (род.1967), с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов есть трое детей: дочь Индиго Пакер (род.27.07.2008), сын Джексон Ллойд Пакер (род.02.02.2010) и ещё одна дочь — Эммануэль Шила Пакер (род.22.09.2012).

Примечания 

Википедия:Биографии современников